Вейк-ан-Зее 2023 — 85-й международный шахматный турнир, который проходит с 13 января по 29 января 2023 года.

Регламент турнира 
Гроссмейстеры сыграют друг против друга в 13 турах кругового турнира, первый раунд начнется в субботу, 14 января. Все раунды начинаются в 14:00 по центральноевропейскому времени, за исключением финального раунда в воскресенье, 29 января. Этот раунд начинается в 12:00 по центральноевропейскому времени.
 Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, затем 15 минут на оставшиеся ходы с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Участники турнира 

Примечание: рейтинги даны на декабрь 2022 года

Движение по турам

Таблица

Примечания 

2023 год в шахматах
Вейк-ан-Зее (шахматный турнир)